Следи списак асирских краљева. Године владавине наведене су по доњој хронологији.

Староасирски период

Средњоасирски период

Новоасирски период

Види још 
 Асирска листа краљева
 Асирско краљевство

Литература